

Matematica
68 – numero naturale

Società
Sessantotto – fenomeno socio-culturale nato nel 1968